Gli uomini nella mia vita (Men in Her Life) – film del 1931 diretto da William Beaudine
Gli uomini nella mia vita (Hombres de mi vida) – film del 1932 diretto da Eduardo Arozamena, David Selman